Une blacklist est une liste noire.
 Blacklist est une série télévisée américaine et aussi La liste noire de Raymond Reddington.
 The Black List est un sondage annuel dans l'industrie du cinéma américain.
 Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist est un jeu vidéo.

Voir aussi